A tett 2019. március 20-án indult a Hulu webes csatornán az Amerikai Egyesült Államokban. Magyarországon az HBO 3 kezdte vetíteni 2019. április 21-én.

Évadáttekintés

Első évad (2019)

Jegyzetek

Televíziós sorozatok epizódlistái